Intimità bestiali di mia moglie è un film pornografico del 1988 diretto da Antonio D'Agostino con lo pseudonimo Richard Bennett.

Trama

Bibliografia
 Vanni Buttasi, Patrizia D'Agostino, Dizionario del cinema hard, Gremese Editore, Roma, 2000, ISBN 8877424451.
 Andrea Di Quarto, Michele Giordano, Moana e le altre. Vent'anni di cinema porno in Italia,  Gremese Editore, Roma, 1997, ISBN 8877420677.

Collegamenti esterni
 

Film pornografici